

Musica 
MTV Unplugged è una trasmissione televisiva di MTV, durante la quale gli artisti si esibiscono in acustico. Dal concerto viene spesso estratto un album.

 MTV Unplugged – album di Mariah Carey del 1992
 MTV Unplugged – album dei 10,000 Maniacs del 1993
 MTV Unplugged in New York – album dei Nirvana del 1994
 MTV Unplugged – album di Bob Dylan del 1995
 MTV Unplugged – album di Bryan Adams del 1997
 MTV Unplugged – album di George Michael del 1997
 Maná MTV Unplugged – album di Maná del 1999
 MTV Unplugged – album di Alanis Morissette del 1999
 MTV Unplugged – album dei Corrs del 1999
 MTV Unplugged – album dei Die Fantastischen Vier del 2000
 MTV Unplugged – album di Shakira del 2000
 MTV Unplugged – album di Jay-Z del 2001
 MTV Unplugged – album degli Staind del 2001
 MTV Unplugged No. 2.0 – album di Lauryn Hill del 2002
 MTV Unplugged – album di Giorgia del 2005
 MTV Unplugged – album di Ricky Martin del 2006
 MTV Unplugged – album dei Korn del 2007
 Alex Britti MTV Unplugged – album di Alex Britti del 2008
 MTV Unplugged – album di Julieta Venegas del 2008
 MTV Unplugged – album di Katy Perry del 2009
 MTV Unplugged – EP degli All Time Low del 2010
 MTV Unplugged – EP dei Thirty Seconds to Mars del 2011
 MTV Unplugged – album di Florence and the Machine del 2012
 MTV Unplugged – album dei Placebo del 2015
 MTV Unplugged – album di Liam Gallagher del 2020
 Taxi Driver (MTV Unplugged) – album di Rkomi del 2021
MTV Unplugged – album dei Negrita del 2021

Pagine correlate 
 Unplugged